Bandung est, en Indonésie :
 Bandung, la capitale de la province de Java occidental ;
 le kabupaten de Bandung, le département qui entoure cette ville ;
 le kabupaten de Bandung occidental ;
 la conférence de Bandung qui s'est tenue en 1955 dans cette ville ;
 le bandung, une boisson populaire en Malaisie, Singapour et Brunei.